Andrzej Zawisza (zm. 1604) – wojewoda miński, podskarbi ziemski litewski
 Andrzej Kazimierz Zawisza (zm. 1678) – pisarz wielki litewski, starosta miński